Ниценко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ниценко, Владимир Сергеевич (1899—1952) — советский инженер-металлург, лауреат Сталинской премии.
 Ниценко, Леонид Александрович (1944—2009) — российский актёр театра и кино, режиссёр, заслуженный артист РСФСР.